

Lokalizacja

Niemcy 
 Geiselbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aschaffenburg
 Geiselbach – rzeka, dopływ Kahl
 Geiselbach – rzeka, dopływ Neckar